K29 ou K.29 peut faire référence à :
 Gastrite et la duodénite, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate en ré majeur, K.29, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 29, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres